Lux kan syfta på:

 Lux (enhet) – SI-enheten för illuminans (belysningsstyrka)
 Luxmeter – en anordning som används för att mäta illuminans  
 Lux (tvål) – ett varumärke för tvål
 AB Lux – svenskt bolag 1901–1919, som sedan övergick i Electrolux
 Luxlampa – en äldre typ av fotogenlampa med glödstrumpa och tryck för utomhusbelysning
 Lux (musikalbum) – ett musikalbum från 2012 av kompositören Brian Eno
 Lux-priset – ett filmpris som delas ut av Europaparlamentet
 LUX (Lunds universitet) – ett institutionskomplex, Lunds universitet

Geografi
 Lux, Côte-d'Or – fransk kommun i departementet Côte-d’Or
 Lux, Haute-Garonne – fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 Lux, Saône-et-Loire – fransk kommun i departementet Saône-et-Loire

Fartyg
 M/S Lux - passargerarfartyg i Sverige